Py steht für:
 Py (Pyrénées-Orientales), französische Gemeinde im Département Pyrénées-Orientales
 Py (Suippe), Fluss in Frankreich
 Py Motors, ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller
 Py Point, Landspitze der Doumer-Insel, Palmer-Archipel, Antarktis
 Comodoro Py (1936), Minensucher der argentinischen Marine (Stapellauf 1936)

Py ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard Py (1939–2012), Schweizer Romanist, Hispanist, Soziolinguist und Fremdsprachendidaktiker
 Delphine Py (* 1979), französische Triathletin
 Eugène Py (1859–1924), französisch-argentinischer Filmregisseur
 Jean-Louis Py (* 1948), Generalleutnant der französischen Armee
 Olivier Py (* 1965), französischer Schauspieler und Theaterregisseur

PY oder Py steht als Abkürzung für:
 Pack year, Maß für den bisherigen Zigarettenkonsum, siehe Packungsjahr
 Paraguay, Ländercode nach ISO 3166
 Patrol Yacht, ehemalige Schiffskennung der US Navy
 Pinyin, offizielle Umschrift des Hochchinesischen
 Pyridin, eine chemische Verbindung

py steht für:
 die Top-Level-Domain von Paraguay, siehe .py
 eine mögliche Dateiendung für Python-Skripte

PY als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Großbritannien: Carlisle
 Norwegen: Mandal in der Provinz Agder

Siehe auch:
 Pi

Abkürzung